Полевые жаворонки () — род воробьиных птиц из семейства жаворонковых (Alaudidae).

Немного крупнее воробья. Имеет пеструю серо- или буро-охристую окраску на спине и крыльях, живот белый, на голове небольшой хохолок. Для гнездования выбирает лесные поляны, опушки, зерновые луга. Гнездо (диаметр 7—8 см) устраивает в небольших ямках. Питается зерновыми и насекомыми.

Классификация 
На апрель 2019 года в род включают 4 вида:

В астрономии 
В честь жаворонка назван астероид (702) Алауда, открытый в 1910 году.

Примечания 

 

Роды птиц